Takashi Yorino (jap. , Yorino Takashi; * 10. Oktober 1950 in der Präfektur Hyōgo) ist ein ehemaliger japanischer Autorennfahrer und der Halbbruder von Yoshimi Katayama.

Karriere 

Takashi Yorino war mehr als 20 Jahre als Sportwagenrennfahrer aktiv und bestritt in dieser Zeit mehr als 150 Rennen. Das Fahrertrio Yorino, Yōjirō Terada und der ehemalige Motorradrennfahrer und Halbbruder Yoshimi Katayama (Yorino und Katayama haben dieselbe Mutter, aber unterschiedliche Väter; daher auch der Unterschied im Nachnamen) waren in der japanischen Sportwagenszene eine bekannte Partnerschaft. Yorino  bestritt Langstreckenrennen sehr oft entweder mit dem einen oder dem anderen Partner bzw. mit Beiden. Die drei Fahrer, die allesamt langjährige Werksverträge bei Mazda hatten, waren abseits der Rennstrecke enge Freunde.

Sein erstes Sportwagenrennen gewann er 1975, als er gemeinsam mit Katayama beim 500-km-Rennen von Suzuka siegreich blieb. Yorino fuhr fast alle Mazda-Prototypen; vom 717C aus dem Jahr 1983 bis zum MXR-01 1992.

Zwangsläufig war der Japaner auch viele Male beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans am Start, wo er 1991 mit dem achten Rang die beste Platzierung in der Gesamtwertung erreichte; Ausnahmsweise nicht nur mit japanischen Teamkollegen, sondern mit dem Belgier Pierre Dieudonné als weiteren Partner. Yorinos letztes Rennen war das 1000-km-Rennen von Suzuka 1995 das er nicht beenden konnte.

Statistik

Le-Mans-Ergebnisse

Einzelergebnisse in der Sportwagen-Weltmeisterschaft

Weblinks 

 Takashi Yorino bei Racing Sports Cars

Einzelnachweise 

Rennfahrer (Japan)
Rennfahrer der 24 Stunden von Le Mans
Geboren 1950
Japaner
Sportwagen-WM-Rennfahrer
Mann